Ce peut être le nom de :
 Estrebay, commune de département français des Ardennes.
 Jacques-Louis d'Estrebay (1481-1550), philosophe qui naquit dans cette commune.